Madawaska County är ett county i Kanada.   Det ligger i provinsen New Brunswick, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Madawaska County gränsar till Témiscouata.

Terrängen i Madawaska County är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt.

Följande samhällen finns i Madawaska County:

 Saint-Léonard

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Countyn i New Brunswick